

Ludzie 
 Francesco De Sanctis:
 Francesco De Sanctis (1679–1731) – włoski architekt
 Francesco De Sanctis (1817–1883) – włoski krytyk literacki
 Gaetano De Sanctis (1870–1957) – włoski historyk i dożywotni senator (1950–1957)
 Giovanni De Sanctis – włoski astronom, odkrywca kilkudziesięciu planetoid
 Guglielmo De Sanctis (1829–1911) – włoski malarz
  – włoski sędzia piłkarski
 Michał de Sanctis (1591–1625) – święty katolicki, hiszpański kapłan i zakonnik.
 Morgan De Sanctis (ur. 1977) – włoski bramkarz
 Sante De Sanctis (1862–1935) – włoski lekarz psychiatra i psycholog.

Miejscowości 
 Morra De Sanctis – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Kampania, w prowincji Avellino.

Inne 
 (3268) De Sanctis – planetoida odkryta w roku 1981
 De Sanctis – włoski konstruktor wyścigowy

Zobacz też 
 Graduale de sanctis – iluminowany, rękopiśmienny kodeks muzyczny powstały w 1528 w klasztorze augustianów w Krakowie

Przypisy